«Маленький принц» () — найвідоміший твір Антуана де Сент-Екзюпері.
  — супутник астероїда.

 «Маленький принц» — радянський художній фільм-притча 1966 року.
  — британо-американський фільм 1974 року.
  — південнокорейський фільм 2008 року.
 «Маленький принц» — французький 3D фільм 2015 року.